Team Felbermayr Simplon Wels is een Oostenrijkse wielerploeg die werd opgericht in 2004. Sinds 2005 heeft de ploeg een licentie als continentale wielerploeg en neemt deel aan de continentale circuits van de Internationale wielerunie (UCI).

Bekende (ex-)renners 
  Markus Eibegger (2012–2013)
  Matej Marin (2012–2015)
  Lukas Pöstlberger (2011–2013)
  Georg Preidler (2010)
  Gerhard Trampusch (2010–2011)
  Riccardo Zoidl (2007–2013, 2017-)

Renners

Externe link 
 Officiële website

Oostenrijkse wielerploeg